Shareholder (englisch für Anteilseigner) steht für:
 allgemein einen Anteilseigner
 speziell einen Aktionär

Siehe auch:
 Shareholder-Sozialismus
 Stakeholder